Steeneichthys är ett släkte av fiskar. Steeneichthys ingår i familjen Plesiopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Steeneichthys